Imię i nazwisko John Holland nosili lub noszą m.in.:

 John Holland (ur. 1950) – angielski brydżysta;
 John Holland, 1. książę Exeter (1352-1400) – brat przyrodni króla Anglii Ryszarda II;
 John Holland, 2. książę Exeter (1395-1447) – syn poprzedniego;
 John Philip Holland (1840-1914) – pionier konstrukcji okrętów podwodnych, twórca pierwszych na świecie operacyjnie sprawnych jednostek tej klasy;
 John Holland (1908-1993) – amerykański aktor;
 John Holland (1926-1990) – lekkoatleta nowozelandzki, medalista olimpijski;
 John Henry Holland (ur. 1929) – twórca koncepcji algorytmów genetycznych.
 John Holland (ur. 1988) – amerykański koszykarz, posiadający także portorykańskie obywatelstwo